Солидаридад ( — солидарность) — испаноязычный топоним.

 Солидаридад — деревня в Мексике, штат Веракрус, входит в состав муниципалитета Плая-Висенте.
 Солидаридад — деревня в Мексике, штат Гуанахуато, входит в состав муниципалитета Валье-де-Сантьяго.
 Солидаридад — деревня в Мексике, штат Пуэбла, входит в состав муниципалитета Атескаль.
 Солидаридад — муниципалитет в Мексике, штат Кинтана-Роо.
 Солидаридад — деревня в Мексике, штат Сонора, входит в состав муниципалитета Кахеме.
 Солидаридад — посёлок в Мексике, штат Халиско, входит в состав муниципалитета Халостотитлан.